San Biagio puede referirse a:

 San Biagio della Cima, localidad y comune italiana de la provincia de Imperia.
 San Biagio di Callalta, comuna italiana de la provincia de Treviso.
 San Biagio Saracinisco, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio.
 San Biagio Platani, comuna siciliana en la provincia de Agrigento.

Véase también 

 Biagio
 Monte San Biagio
 Iglesia de San Biagio